Тайфун Джелават (2000)
 Тайфун Джелават (2012)
 Тайфун Джелават (2018)